Keshavarz ist der Familienname folgender Personen:

 Maryam Keshavarz (* 1975), US-amerikanische Filmproduzentin, Filmregisseurin und Drehbuchautorin mit iranischen Vorfahren
 Peyman Keshavarz (* 1995), iranischer Fußballspieler